Reya bezeichnet:

 Burchardia, die einzige Gattung der Tribus Burchardieae innerhalb der Pflanzenfamilie der Zeitlosengewächse (Colchicaceae)
 Reya Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller